A 2015–2016-os magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát tizenhat csapat részvételével rendezik meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 

 Kiesett a másodosztályba
 Dunaújváros PASE, 15. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 Vasas SC, a másodosztály győzteseként 
 Békéscsaba 1912 Előre, a másodosztály második helyezettje
 Kiesett a harmadosztályba
 Ceglédi VSE, 15. helyezettként 
 Kaposvári Rákóczi FC, 16. helyezettként
 Feljutott a másodosztályba
 Kisvárda FC, az NB 3 keleti-csoportjának győztese
 Vác FC, az NB 3 közép-csoportjának győztese
 Budaörsi SC, az NB 3 nyugati-csoportjának győztese

Részt vevő csapatok

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Tabella

Kapcsolódó szócikkek 
 2015–2016-os magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2015–2016-os magyar labdarúgókupa

Jegyzetek

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2